Исаак Иосифович Гольдштейн (1892 — 1953) — советский учёный, доктор наук, старший научный сотрудник Института экономики АН СССР; фигурант дела Михоэлса.

Биография 
Родился в еврейской семье. Член Бунда, исключался из РКП(б), на момент ареста являлся беспартийным. Работал вместе с П. С. Аллилуевым в торговом представительстве СССР в Берлине с 1929 по 1933. Занимался научной деятельностью в Институте экономики АН СССР.

Арестован 19 декабря 1947, заключение под стражу утвердил В. С. Абакумов и санкционировал А. П. Вавилов. В результате неоднократных побоев в Лефортовской тюрьме сотрудниками госбезопасности под руководством В. И. Комарова оговорил себя и З. Г. Гринберга. Осуждён Особым совещанием при МГБ СССР на 25 лет заключения. Прибыл этапом во Владимир 20 июня 1950. Во время заключения занимался научной деятельностью, пользуясь тюремной библиотекой, причём тетради с трудами направлялись на изучение в МВД СССР, а затем возвращались. Умер во Владимирской тюрьме 30 октября 1953.

Публикации 
 Гольдштейн И., Левина Р. Германский империализм. / Под общ. ред. и с предисл. Е. Варга ; Акад. наук СССР. Ин-т мирового хозяйства и мировой политики. - [Москва] : Госполитиздат, 1947 (Образцовая тип.). - VIII, 478 с.; 21 см.
 Аграрные отношения в бывшей Польше, Западной Украине и Западной Белоруссии. / И. И. Гольдштейн; Под ред. и с предисл. [с. 3-6] чл.-кор. Акад. наук СССР Р. С. Левиной; Ин-т мир. хоз-ва и мир. политики Акад. наук СССР. - Москва : Соцэкгиз, 1940. - 296 с.; 23 см.
 Как польские паны угнетали крестьян. / И. Гольдштейн. - [Москва] : Гослитиздат, 1939. - 64 с.; 22 см.

Литература 
 
 Закурдаев И. В. Владимирский Централ. Рипол Классик, 2013. ISBN 5386057340, 9785386057343.
 Медведев Р. А. Неизвестный Сталин (в соавторстве с Ж. А. Медведевым). — М.: Время, 2011. ISBN 5969110000, 9785969110007.
 Млечин Л. М. До и после смерти Сталина. 2019. ISBN 5041945365, 9785041945367.

Примечания

Ссылки 
 Закрытый сектор: ИМЭМО (Бюро Варги)

Экономисты СССР
Сотрудники Института экономики РАН
Члены Бунда
Исключённые из КПСС
Экономисты, репрессированные в СССР‎
Умершие в тюрьмах СССР
Заключённые Владимирского централа